Intres ist der Name

 einer ehemaligen Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich, siehe: Intres (Ardèche)
 einer niederländischen Einzelhandelsorganisation, siehe: Intres (Unternehmen)